Smithers kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Smithers, British Columbia,

USA 

 Smithers, West Virginia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar